Лас Наранхитас има више значења:

 Лас Наранхитас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Наранхитас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Наранхитас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Наранхитас, Сан Антонио Дос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику